Alejandro Sequeira – ex calciatore costaricano
 Douglas Sequeira – ex calciatore costaricano
 Fernando José Almeida Sequeira – calciatore portoghese
 Horacio Sequeira – calciatore uruguaiano
 Leonardo Sequeira – calciatore argentino
 Naomi Sequeira – attrice e cantante australiana
 Nuno Sequeira – calciatore portoghese
 Rodrigo Badilla Sequeira – ex arbitro di calcio costaricano
 Valdir Sequeira – pallavolista portoghese

Pagine correlate
 De Sequeira